Saint-Front kan syfta på:
 Saint-Front, Charente
 Saint-Front, Haute-Loire